Iglesia de San Pedro ad Vincula puede hacer referencia a:
 Iglesia de San Pedro Ad Vincula (Castillejo del Romeral), edificio en Huete, en la provincia de Cuenca (España).
 Iglesia de San Pedro ad Víncula (Vallecas), edificio en Madrid (España).
 Iglesia de San Pedro ad Víncula (La Miñosa), edificio en La Miñosa, en la provincia de Guadalajara (España).
 Iglesia de San Pedro ad Víncula (Liérganes), edificio en Liérganes, en Cantabria (España).
 Iglesia de San Pedro ad Víncula (Mendeja), edificio en Mendeja, en la provincia de Vizcaya (España).
 Iglesia de San Pedro ad Vincula (Casatejada), edificio en Casatejada, en la provincia de Cáceres (España).
 Iglesia de San Pedro ad Víncula (La Parra), edificio en Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila (España).
 Iglesia de San Pedro ad Vincula (Torralba de Aragón), edificio en Torralba de Aragón, en la provincia de Huesca (España).
 Iglesia de San Pedro (Perorrubio), edificio en Perorrubio, en la provincia de Segovia (España).